Ця галактика - одна з найбільш близьких до нас «фабрик наднових», де вибухи наднових спостерігаються щорічно або навіть частіше.

Об'єкти NGC
Вітрила (сузір'я)
Галактики